Виктория — графство, расположено в северо-западной части канадской провинции Нью-Брансуик. По данным переписи 2006 года численность населения графства составляет 20 319 человек.

Графство было основано в 1837 году как часть графства Карлтон.

Населённые пункты и приходы 
Вся территория графства включает в себя один город, четыре деревни, семь приходов и одну индейскую резервацию.

Примечания 

Графства Нью-Брансуика